Mutinus (schimmelgeslacht), een paddenstoelengeslacht
 Mutinus caninus, de Kleine stinkzwam
 Mutinus ravenelii, de Roze stinkzwam
 Mutinus elegans, de Spitse stinkzwam
Mutinus Mutunus, bijnaam van Priapus, een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie